Commando kan syfta på:

 Curtiss C-46 Commando – ett tvåmotorigt propellerdrivet transport- och passagerarplan (1940)
 Commando (film) – en film från 1985 med Arnold Schwarzenegger
 Commando (datorspel) – datorspel från 1985
 Commando M Pigg – en musikgrupp även enbart Commando
 Commando marine – ett specialförband i franska marinen Marine Nationales
 Commando Peak – en bergstopp i Kanada
 Commandos – en militär specialstyrka eller medlem i en sådan
 Commandos (spelserie) – en datorspelsserie

Se även
 Commando Lake
 Kommando